Regimiento de Infantería 4 puede hacer referencia a:

 el Regimiento de Infantería 4 de Argentina;
 o el Regimiento de Infantería 4 de Bolivia.